

Titres 

 Les Bottes de sept lieues (1943), nouvelle française de Marcel Aymé ;
 Les Bottes de sept lieues (1971), téléfilm français de François Martin ;
 Les Bottes de sept lieues (1990), téléfilm français de Hervé Baslé.

Autres 

 Bottes de sept lieues, objet magique de contes de fées.